Chitila város Ilfov megyében, Munténiában, Romániában.

Fekvése 
A település Bukarest kertvárosa, tőle kb. 9 km-re helyezkedik el északnyugati irányban.

Történelem 
A város területe 1681-től a Brâncoveanu majd pedig a Bibescu család tulajdona volt.

Lakossága

Hivatkozások

További információk 
 A város honlapja
 Adatok a településről
 2002-es népszámlálási adatok
 Marele Dicționar Geografic al României

Ilfov megye települései
Románia városai